Chechły (gromada w powiecie ropczyckim) (dębicki/ropczycki)
 Chechły (gromada w powiecie zwoleńskim) (kozienicki/zwoleński)